Рената Ерсилия Клотилде Тебалди (), по-известна като Рената Тебалди, е италианска оперна певица. Тя участва в представления в Ла Скала, театъра Сан Карло и Метрополитън опера. Обикновено влиза в роли, повлияни от веризма. Италианският диригент Артуро Тосканини определя гласа ѝ като „ангелски глас“, а Рикардо Мути я определя като „един от най-великите изпълнители с един от най-необикновените оперни гласове“.

Източници 

Италиански оперни певци
Италиански певци
Италианки
Жени